El municipio de Tisdale (en inglés: Tisdale Township) es un municipio ubicado en el condado de Cowley en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 325 habitantes y una densidad poblacional de 4,17 personas por km².

Geografía 
El municipio de Tisdale se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 77.91 km², de la cual 77,88 km² corresponden a tierra firme y (0,05 %) 0,04 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 325 personas residiendo en el municipio de Tisdale. La densidad de población era de 4,17 hab./km². De los 325 habitantes, el municipio de Tisdale estaba compuesto por el 97,23 % blancos, el 1,23 % eran amerindios y el 1,54 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,54 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Cowley (Kansas)